

События 
 Первая постановка пьесы А. Н. Островского «Без вины виноватые» (Малый театр).

Произведения 
 «Горное гнездо» — роман русского писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка.
 «Дикая утка» — пьеса Генрика Ибсена.
 «Драма на охоте» — повесть Антона Чехова.
 «Крестьяне-присяжные» — повесть Николая Златовратского.
 «Не от мира сего» — пьеса Александра Островского.
 «Нигилистка» — повесть Софьи Ковалевской.
 «Огнём и мечом» — исторический роман польского писателя Генрика Сенкевича.
 «Ожерелье» — новелла французского писателя Ги де Мопассана.
 «Подвиги бригадира Жерара» — сборник рассказов Артура Конан Дойля (первая публикация).
 «Приключения Гекльберри Финна» — роман американского писателя Марка Твена.
 «Сказки Мельпомены» — первый сборник рассказов Антона Чехова.
 «Сообщение Хебекука Джефсона» — повесть Артура Конан Дойля.
 «Тёмный путь» — роман Николая Вагнера.
 «Умственное искушение» — пьеса норвежского писателя Ханса Хенрика Егера.
 «Устрицы» — рассказ Антона Чехова.
 «Флатландия» — роман Эдвина Э. Эбботта.
 «Хамелеон» — рассказ Антона Чехова.
 «Южная Звезда» — роман Жюля Верна.
 «Фритт-Флакк» — новелла Жюля Верна.
 «Архипелаг в огне» — роман Жюля Верна.
 Сборники новелл Ги де Мопассана «Мисс Гарриет», «Сёстры Рондоли» и «Иветта».

Родились 
 15 января — Йосип Вандот, словенский детский писатель и поэт. (умер в 1944).
 20 января — Евгений Замятин, русский и советский писатель, публицист и литературный критик, киносценарист, инженер (умер в 1937).
 23 января — Вириату Коррея, бразильский писатель, драматург (умер в 1967).
 18 февраля – Маркос Авгерис, греческий поэт, прозаик (умер в 1973)
 20 февраля — Ярослав Ивашкевич, польский писатель, поэт и драматург (умер в 1980).
 19 апреля — Адриан Адрианович Ламбле, русский поэт-переводчик швейцарского происхождения (умер в 1955).
 24 июля — Фазыл Ахмед, турецкий писатель, поэт, публицист (умер в 1967). 
 16 августа — Хьюго Гернсбек, американский изобретатель и писатель-фантаст (умер в 1967).
 27 августа — Александр Виссарионович Абаше́ли, грузинский поэт и писатель-фантаст (умер в 1954).
 27 августа — Людас Гира, литовский поэт, критик, драматург, публицист (умер в 1946).
 Яков Согбоега Одулате, нигерийский эссеист 1962).

Умерли 
 2 марта — Теодор Гризингер, немецкий писатель, издатель, редактор (родился в 1809).
 10 марта — Бернардо Гимарайнш, бразильский писатель (родился в 1825).
 28 июня — Николай Васильевич Берг, русский поэт, переводчик, журналист (родился в 1823).
 31 июля — Елизавета Васильевна Кологривова, русская писательница и переводчица, автор первого полного перевода на русский язык «Ада» из «Божественной комедии» Данте, выполненного прозой (родилась в 1809).
 15 сентября — Павел Васильевич Кукольник, поэт, драматург, историк (родился в 1795).
 14 октября — Владимир Александрович Андерсон, русский поэт, писатель-беллетрист и художник-карикатурист.
 6 ноября — Владимир Михайлович Жемчужников, русский поэт и публицист (родился в 1830).
 13 ноября 
 Йохан Йолин, шведский писатель и театральный деятель (родился в 1818).
 Джузеппе Де-Спукес, итальянский писатель, поэт, переводчик (родился в 1819).
 14 декабря — Николай Степанович Курочкин, русский поэт, переводчик, публицист (родился в 1830).
 15 декабря — Надежда Степановна Соханская (Кохановская), русская писательница, прозаик, драматург (родилась в 1823).

Примечания